La ligne 25 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Vypich à Palmovka.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 25 relie Vypich (à l'Ouest de la ville) à Palmovka (à l'Est).

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 25 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

Les arrêts Korunovační et Tusarova ne sont desservis qu'en direction de Vypich. L'arrêt Dělnická n'est desservi qu'en direction de Palmovka.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague